Basiliola är ett släkte av armfotingar. Basiliola ingår i familjen Basiliolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Basiliola